Чонишви́ли (, от  — скорняк) — грузинская фамилия. Известные носители:

 Чонишвили, Ножери Давидович (1926—1987) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Чонишвили, Сергей Ножериевич (род. 1965) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России, диктор телеканала «СТС». Сын Н. Д. Чонишвили.